Contes kan syfta på:
 Contes, Alpes-Maritimes
 Contes, Pas-de-Calais